Кубок Шпенглера 1989 — 63-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1989 року. Переможцем став московський клуб Спартак (Москва), який в фіналі переграв шведський клуб Фер'єстад.

Календар

Таблиця

Фінал

Див. також 
 1989 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1989
1989 у хокеї з шайбою
1989 у швейцарському спорті